Obhájkyní titulu byla Ruska Světlana Kuzněcovová, která nestačila ve 3. kole na krajanku Marii Kirilenkovou.

Vítězkou se stala 17. nasazená Italka Francesca Schiavoneová, která ve finále porazila 7. nasazenou Australanku Samanthu Stosurovou a získala tak svůj první grandslamový titul.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 

| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= Šachar Pe'erová
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= B Mattek-Sands
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= O Sanchez
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= M Bartoli
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Williams| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=18
| RD3-team03= Šachar Pe'erová
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= M Bartoli
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Williams
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=18
| RD4-team02= Šachar Pe'erová
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

2. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce 

| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Wozniak
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= I Benešová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Coin
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= K Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=2v
| RD1-team09= MJ Martínez Sánchez
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Amanmuradova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Johanna Larssonová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Sevastova
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= C Scheepers
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G Dulko
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Dementěva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Wozniak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= K Bondarenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Amanmuradova
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Larsson
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= C Scheepers
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= G Dulko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= J Dementěva
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Wozniak
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= C Scheepers
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

8. Sekce

Externí odkazy 
 Pavouk turnaje
 Pavouk kvalifikace

Ženská dvouhra